

Cinema
Never Say Die  – film del 1920 diretto da Walter Forde
Never Say Die  – film del 1924 diretto da George Crone
Never Say Die  – cortometraggio di animazione del 1925 diretto da Bert Bilby e Sid Griffiths
Never Say Die  – film del 1988 diretto da Geoff Murphy
Never Say Die  – film del 1994 diretto da Yossi Wein

Musica
Never Say Die! – album dei Black Sabbath del 1978
Never Say Die – singolo dei Black Sabbath del 1978
Never Say Die – VHS/DVD dei Black Sabbath del 1978
Never Say Die – album dei The Undead 1986
Never Say Die – singolo dei Jon Bon Jovi del 1991
Never Say Die – singolo dei Chvrches del 2018

Teatro
Never Say Die – commedia teatrale